Министър-председателят на Молдова () е глава на правителството на страната. Министър-председателят е официално назначен от президента и упражнява изпълнителната власт заедно с кабинета, подлежащ на парламентарна подкрепа. Избира се на всеки четири години.

Списък на министър-председателите на Молдова

Източници 

Министър-председатели на Молдова